José Ursicino da Silva (Goiana, 23 de dezembro de 1935), mais conhecido como Maestro Duda, é um arranjador musical, oboísta e maestro brasileiro.

Naturais de Goiana
Músicos de frevo
Oboístas do Brasil
Maestros de Pernambuco
Arranjadores de Pernambuco
Instrumentistas de Pernambuco